Pilotaż (lotnictwo) – prowadzenie i manewrowanie statków powietrznych w płaszczyźnie poziomej i pionowej
 Pilotaż (zarządzanie) – realizacja projektu wstępnego mającego na celu zgromadzenie know-how dla realizacji przyszłych projektów
 Pilotaż (turystyka) – prowadzenie imprezy turystycznej przez pilota wycieczki
 Pilotaż (ruch drogowy) – zabezpieczenie przejazdu pojazdów najczęściej ponadnormatywnych (gabarytowych) drogami publicznymi.